JJ, jj (произносится Джей Джей) может означать:

Телевидение 
  — 7-й эпизод 3-го сезона телесериала «Молокососы».
 JJ — 6-й эпизод  телесериала «Молокососы».
 JJ — производственный код для эпизода «Террор Макра» телесериала «Доктор Кто».

Люди 
В английском языке буква J весьма распространена, в том числе как первая буква личных имён (Джон, Джек, Джозеф и т. д.) и фамилий. Поэтому ряд известных личностей берут себе творческим псевдонимом JJ, например, Джей Джей Лехто, Джей Джей Абрамс, Джей Джей Филд и другие — подробнее см. . Из вымышленных персонажей можно отметить:  («Молокососы»),  («Мыслить как преступник»).

Музыка 
 jj — шведская группа.
 JJ — британский дуэт.

Прочее 
  — японский журнал.
 JJ — ИАТА-код для LATAM Airlines Brasil.

См. также 
 J
 
 ACB: JJ
 JJ Project
 JJ-связь
 2020 JJ
 
  (Джи Джи)